Santacristinesi – abitanti di Santa Cristina (Santa Cristina e Bissone)
Santacristinesi – abitanti di Santa Cristina di Tarantasca
Santacristinesi – abitanti di Santa Cristina e Bissone